INTU steht für:

 Intu Properties
 NASDAQ-Symbol von Intuit

INTU